

Psicologia 
 Si mesmo
Self na psicologia junguiana

Informática 
 Self (linguagem de programação), linguagem de programação
 self (ciência da computação), uma palavra-chave em muitas linguagens de programação orientadas a objetos

Economia 
 Self service, manifestação do setor terciário

Religião 
 Self-Realization Fellowship, organização religiosa hinduísta

Música 
 (Self-Titled), álbum da banda Zao
 Self Esteem, single da banda The Offspring
 Self Control, álbum da cantora Laura Branigan

Ver também

Desambiguações de música

fa:خود
zh-min-nan:Chū-ngó͘